Luka Vuco (glazbenik)
Luka Vuco (svećenik)